Ba FA (Ba Football Association) is een Fijische voetbalclub die in de National Football League uitkomt.

De voetbalclub is gevestigd in Ba in de provincie Ba in West Fiji. De bijnaam van Ba FA is Men in Black ('mannen in het zwart'). Hun wedstrijden spelen ze op Govind Park.

Als kampioen of nummer-2 van Fiji kwalificeerde Ba FA zich twaalf keer voor de OFC Champions League. Bij de eerste editie werd de finale bereikt welke werd verloren van Waitakere United uit Nieuw-Zeeland.

Erelijst 
 Landskampioen 
 (20x) in 1977, 1979, 1986, 1987, 1992, 1994, 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016
 Inter-District Kampioenschap
 (24x) in 1961, 1963, 1966, 1967, 1968, 1970, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1986, 1991, 1996, 1997, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2013, 2015
 Beker van Fiji
 winnaar (8x) in 1991, 1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010
 NFL-IDC Supercup
 winnaar (19x) in 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014
 Battle of the Giants
 winnaar (17x) in 1979, 1981, 1984, 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2018
 OFC Champions League
 finale 2007

Internationale wedstrijden 

Fijische voetbalclub